Blanche van Bourbon of Blanca van Bourbon kan verwijzen naar:
Blanche van Bourbon (gestorven in 1304)
Blanche van Bourbon (1339-1361)
Blanca van Spanje, (1868-1949)

Blanche de Bourbon, een biersoort de Brasseries de Bourbon